Станислав Стадницкий (; ок. 1582, Тракай — 17 февраля 1610) — маршалок Коронного Трибунала (1608), каштелян пшемысльский, депутат сейма.

Биография 
Представитель польского шляхетского рода Стадницких герба «Дружина». Сын каштеляна сондецкого Станислава Стадницкого (? — 1583) и Барбары Корытко, дочери стольника львовского Яна Корытко. Брат Адама Александра Стадницкого (ок. 1563—1615), каштеляна пшемысльского и воеводы белзского. Внук каштеляна саноцкого Анджея Стадницкого.

Избирался депутатом от Русского воеводства на сейм в 1590, 1592, 1593, 1595, 1596, 1597, 1606 и 1609 годах.

4 июля 1606 года Станислав Стадницкий получил от короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы номинацию на должность каштеляна пшемысльского в награду за то, что он остался на стороне короны во время рокоша Зебжидовского (на стороне рокошан находился его родственник Станислав «Дьявол» Стадницкий.

Его жизнь была наполнена судебными процессами, наездами и войнами с соседом Яном Томашем Дрогоевским.

Станислав Стадницкий был дважды женат. Его первой женой была Ядвига Фредро, от брака с которой детей не было. От второго брака с Еленой Лесновольской у него был сын Ян Адам Стадницкий (? — 1651), подкоморий саноцкий. После смерти своего мужа в 1610 году Елена Стадницкая вторично вышла замуж за каштеляна троцкого Николая Кишку.

Примечания 
 Станислава Стадницкого часто путают со Станиславом Стадницким по прозвищу «Дьявол», из-за одного и того же года смерти (1610).
 Станислав Стадницкий эпизодически упоминается в романах: «Bajbuza» (1885) Юзефа Игнацы Крашевского и «Złota wolność» (1928) Зофии Коссак.

Источники 
 Marcin Sokalski: Stadnicki Stanisław. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 41: Stachoń Roman — Stahr Jan. Warszawa — Kraków: Polska Akademia Nauk — Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, 2002, s. 432—436. ISBN 83-88909-02-9.

Стадницкие
Каштеляны пшемысльские
Депутаты Сейма Речи Посполитой